Jorge Camacho peut désigner :
 Jorge Camacho (1934-2011), peintre surréaliste cubain.
 Jorge Camacho (1966-), poète espagnol, membre de l'Académie d'espéranto.